Иван -{VI}- Антонович (; Санкт Петербург, 23. август 1740 — Тврђава Орешек, 16. јул 1764) био је руски цар од 28. октобра 1740. до 6. децембра 1741. године. Био је члан династије Романов.

Царица Ана Ивановна је пред смрт усвојила и за наследника одредила свог једногодишњег рођака Ивана Антоновича. Тиме је хтела да лиши наследства потомке Петра Великог. После Анине смрти, Јелисавета I Петровна, друга кћи Петра Великог, успела је да приграби власт и затвори Ивана -{VI}- у тамницу. Од 1756. био је заточен у тврђави Орешек. Ту је Иван провео остатак свог живота под стриктним надзором тамничара. Иван је, као легитимни претендент на престо, био велика опасност за особу која је била на власти.

Приликом измишљеног или стварног организованог покушаја бекства, убијен је 16. јула 1764. године. Његовом смрћу је царица Катарина II осигурала своју власт.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1740.
Умрли 1764.
Руски императори
Романови
Санктпетербуржани